"Hatillo" pode ser:

 Hatillo, cidade em Porto Rico
 El Hatillo, cidade na Venezuela
 El Hatillo (município), na Venezuela
 Hatillo de Loba, município colombiano de Bolívar

Desambiguações de topônimos